Сне́жка может означать:

Топоним 
 Снежка — гора в Чехии.
 Снежка — разговорное название реки Снежеть, от которого происходят:
 Снежка — бывший посёлок при станции Снежетьская под Брянском, ныне в составе посёлка Большое Полпино.
 Снежка — санаторий под Брянском и посёлок при нём, входящий в Свенское сельское поселение.
 Снежка — птицефабрика в Брянском районе Брянской области.  Это же название используется для обозначения посёлка Путёвка (центра Снежского сельского поселения Брянского района), где расположена птицефабрика.
 Снежка — село в Новгородской области.

Прочее 
 Снежка — один из персонажей мультсериала «Сказочный патруль».

См. также 
 Снежки (значения)